ТФР — многозначная аббревиатура:
 ТФР — тревожно-фобическое расстройство
  — трансформирующий фактор роста

См. также 
  — аббревиатура латиницей